Элле́н () — женское имя. Русский вариант имени — Елена.

Персоналии
 Эллен Баркин (род. 1954) — американская актриса.
 Эллен Бёрстин (имя при рождении — Эдна Рэй Джиллули; р. 1932) — американская актриса.
 Эллен Акссон Вильсон (1860—1914) — первая жена президента Вудро Вильсона и Первая леди США с 1913 года.
 Эллен Вуд (больше известна как Миссис Генри Вуд; 1814—1887) — английская писательница.
 Эллен ван Дейк (род. 1987) — профессиональный шоссейный и трековый велогонщик.
 Эллен фон Унверт (род. 1954) — фотограф, режиссёр, модель.
 Эллен Галлахер (род. 1965) — современная американская художница, живописец, создаёт также графические работы, скульптуры, фильмы.
 Эллен Гир (род. 1941) — американская актриса, профессор, сценарист и режиссёр.
 Эллен Ли Дедженерес (род. 1958) — американская актриса, комедиантка и телеведущая.
 Эллен Каролина Софья Кей (1849—1926) — шведская писательница.
 Эллен Корби (1911—1999) — американская актриса.
 Эллен Курас (род. 1959) — американский кинооператор.
 Эллен Луиза Шулман Бейкер (род. 1953) — американская женщина-астронавт и врач.
 Эллен Льюис Хёрндон Артур (1837—1880) — супруга президента США Честера Артура.
 Эллен Маклейн — актриса озвучивания и оперная певица.
 Эллен Энн Муф (род. 1981) — американская актриса.
 Эллен Филпоттс-Пейдж (род. 1987) — канадская актриса.
 Эллен Помпео (род. 1969) — американская актриса.
 Эллен Роше (род. 1979) — бразильская актриса, модель и телеведущая.
 Эллен Генриетта Своллоу Ричардс (1842—1911) — американский химик-технолог и химик, новатор в области домоводства.
 Эллен Черчилль Семпл (1863—1932) — американский географ.
 Эллен Стюарт (1919—2011) — американский театральный режиссёр и продюсер.
 Эллен Сэйнт (род. 1983) — чешская фотомодель и порноактриса.
 Эллен Терри (1847—1928) — английская театральная актриса.
 Эллен Теслефф (1869—1954) — финская художница и график.
 Эллен Уилер (род. 1961) — американская актриса, режиссёр и продюсер мыльных опер.
 Эллен фон Унверт (род. 1954) — фотограф, режиссёр, модель.
 Эллен Мартейн Хог (род. 1986) — нидерландская хоккеистка на траве, игрок национальной сборной Нидерландов.
 Эллен Черч (1904—1965) — предположительно, первая в мире стюардесса.
 Эллен Черчилль Семпл (1863—1932) — американский географ.
 Мэри Эллен Чейз (1887—1973) — американский писатель, учёный и педагог.

Фамилия 
 Эллен, Кэролайн Кэтрин (1904—1975) — американский учёная-ботаник, известная монографиями родов Halenia, Ocotea и Nectandra.
 Эллен, Пауль (1896—1973) — швейцарский ботаник-систематик.
 Эллен, Харри Ховард Бартон (1882—1957) — новозеландский ботаник.

Фильмы 
 «Эллен» — телесериал.
 «Эллен Грегори» или «Аллен Грегори» (Allen Gregory) — непродолжительный американский мультсериал.

Персонажи
 Эллен Рипли — персонаж фильмом о Чужих.
 Эллен Харвелл — персонаж телесериала «Сверхъестественное».

См. также 
 Елена (значения)
 Элен

Женские имена